O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2018/19 foi a 28ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. O SL Benfica sagrou-se hepta campeã.

Fase Final

Calendário

Fase Final "B"

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências   

http://hoqueipatins.pt/2018-19/act_nacional/fem_final.htm

http://hoqueipatins.pt/2018-19/act_nacional/fem_final_b.htm

http://hoqueipatins.pt/2018-19/act_nacional/fem_norte.htm

http://hoqueipatins.pt/2018-19/act_nacional/fem_sul.htm